«Маяк» — аматорський футбольний клуб з міста Сарни Рівненської області, створений в 1980 році. Виступає у 1-й лізі Чемпіонату Рівненської області з футболу.

Досягнення 

 Чемпіон Рівненської області (4): 2005, 2015, 2018, 2021.
 Срібний призер чемпіонату Рівненської області (5): 2001, 2006, 2008, 2014, 2019.
 Бронзовий призер чемпіонату Рівненської області (4): 2007, 2010, 2016, 2017.
 Володар кубка Рівненської області (3): 2008, 2011, 2017.
 Володар суперкубка Рівненської області (2): 2012, 2014.

Статистика виступів 
Усі сезони ФК «Маяк» у чемпіонатах області з футболу (1992-2019):

Примітки 

Футбольні клуби Рівненської області
Сарни